Lisse kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Lisse-en-Champagne, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Réaup-Lisse, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Nederländerna 

 Lisse, kommun, Zuid-Holland,